Guadalupano – abitanti di Guadalupe (Antioquia)
Guadalupano – abitanti di Guadalupe (Huila)